Строительная улица  — название улиц в разных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 В Казани:
 Строительная улица — улица в посёлке Восточный Советского района.
 Строительная улица — ныне не существующая улица в посёлке Клыковка.
 Строительная улица — улица в Подольске.
 Строительная улица — улица в Зональной Станции; 
 В Томске:
 Строительная улица — улица в Лоскутове;
 Строительная улица —  улица в Светлом (Реженка).

Украина 
 Строительная улица — улица в Мелитополе.

Казахстан 

 Строительная улица — прежнее название улицы Муканова в Алма-Ате.

См. также 
 Улица Строителей.